Brian Cox (1946) skót színész
 Brian Cox (?) amerikai filmrendező, producer, író
 Brian Cox (1968) angol kísérleti fizikus, a Manchesteri Egyetem professzora
 Bryan-Michael Cox (1977), amerikai dalszertő, lemezkiadó, zenei producer